Michell ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Louis Michell (1712–1782), preußischer Gesandter in London und stellvertretender Gouverneur von Neuenburg
 Anthony George Maldon Michell (1870–1959), australischer Maschinenbau- und Hydraulik-Ingenieur
 Frederick Thomas Michell (1788–1873), Admiral der britischen Marine

 Keith Michell (1926–2015), australischer Schauspieler
 Peggy Michell (1905–1941), britische Tennisspielerin
 Roger Michell (1956–2021), britischer Regisseur
 Rupert Michell (William Arthur Rupert Michell; 1879–1966), kanadischer Arzt und Polarforscher

Siehe auch:
 Michel (Name)
 Mitchel
 Mitchell (Name)